Großgarage ist eine Bezeichnung für:

 ein Parkhaus (auch Hochgarage)
 eine Tiefgarage
 einen gewerblichen Tankstellen- und Garagenbetrieb
 eine private Garagenanlage bzw. Betriebsgarage

Siehe auch:
 eine Kfz-Werkstatt (in der Schweiz)